Escola Industrial e Comercial Madeira Pinto pode referir-se a:
Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo, estabelecimento de ensino da cidade de Angra do Heroísmo, Açores, que entre 1904 e 10 de Fevereiro de 1938 foi assim denominada em homenagem ao conselheiro Ernesto Madeira Pinto.
Escola Industrial e Comercial de Águeda, estabelecimento de ensino de Águeda, que teve aquela designação entre 10 de Fevereiro de 1938 e 1948, por transferência da anterior.

Desambiguação